Praun ist der Name folgender Personen:
 Albert Praun (1894–1975), General der Fernmeldetruppe der Wehrmacht
 Anna-Lülja Praun (1906–2004), österreichische Architektin und Designerin
 Carl von Praun  (1732–1808), deutscher Jurist, braunschweigischer Berghauptmann und Kammerpräsident
 Daniel Hieronymus Baron von Praun (um 1760), deutscher Gelehrter
 Georg Septimus Andreas von Praun (1701–1786), deutscher Jurist, braunschweigischer Minister, Archivar und Bibliothekar
 Hans Praun (15. Jahrhundert), deutscher Großkaufmann in Nürnberg; siehe Praun (Patrizier)
 Michael Praun (1626–1696), deutscher Jurist
 Otto Praun (1894–1960), deutscher Gynäkologe und Immobilienhändler

 Tilla von Praun (1877–1962), deutsche Sozialreformerin und DVP-Politikerin

Praun steht für: 
 Praun (Patrizier), eine Patrizierfamilie der Freien Reichsstadt Nürnberg

Siehe auch:
 Praunsches Kabinett
 Braun (Begriffsklärung)